

Wydarzenia 

 w Judzie wybuchła rebelia przeciwko Babilonii